Olaszország
Forno Canavese, község Olaszországban, piemont régióban, Torino megyében 
Forno di Zoldo, település Olaszországban, Veneto régióban, Belluno megyében